Перені — угорське прізвище.

  (;  20 жовтня 1953 —  13 листопада 1988) — угорський шахіст, міжнародний майстер.
 Жиґмонд Перені (;  25 листопада 1870 —  18 березня 1946) — угорський політик, барон.
 Йожеф Перені — угорський історик.
  (;  1500 —  29 серпня 1526) — католицький єпископ Орадя.

Див. також 
 Палац Перені
 Парк культури і відпочинку (Парк Перені)

угорські прізвища